Le qualificazioni del singolare  dell'AEGON Championships 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del AEGON Championships  2010 prevedevano 28 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Marsel İlhan (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (ultimo turno)
 Grega Žemlja (secondo turno)
 Dmitrij Tursunov (Qualificato)

 Ramón Delgado (secondo turno)
 Nicolas Mahut (Qualificato)
 Alex Bogdanović (Qualificato)
 Frank Dancevic (Qualificato)

Qualificati 

 Nicolas Mahut
 Alex Bogdanović

 Frank Dancevic
 Dmitrij Tursunov

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2010
ATP World Tour 2010